

Geografia

Slapton (Buckinghamshire)
Slapton (Devon)
Slapton (Northamptonshire)